Opération Q.I. est la soixante-cinquième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou, puis sous forme d'album en 2004.

Univers

Synopsis 
Le Docteur Hondegger rend visite à son frère Adolphe, qui travaille sur un mystérieux projet... Avant qu'il ne puisse en savoir plus, notre cher Docteur doit appeler les Petits Hommes à la rescousse, car son frère se fait voler... son cerveau !

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Liens externes 

Album des Petits Hommes
Album de bande dessinée sorti en 2004
Album Dupuis
Histoire des Petits Hommes
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 2004